Гиа Антонович Надареишвили (; 22 сентября 1921 — 2 октября 1991) — грузинский . Международный гроссмейстер (1980) и международный арбитр (1960) по шахматной композиции. Чемпион СССР (раздел этюдов) 1971 и 1972 гг. Председатель центральной комиссии шахматной композиции федерации СССР (1989—1990). Рейтинг в «Альбоме ФИДЕ» — 85,00.

Автор книг по шахматной композиции.

Заслуженный врач Грузии.

Книги 
 Надареишвили Г. А. — Избранные этюды — Издательство: Тбилиси: Сабчота сакартвело, 1970
 Надареишвили Г. А. — Шахматный этюд в Грузии — Издательство: Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1975
 Надареишвили Г. А. — Этюд глазами гроссмейстеров — Издательство: Физкультура и спорт, 1982

Литература 
 Владимиров Я. Пятьдесят лет в строю. // «64 — Шахматное обозрение». — 1988. — № 16. — С. 30.
 Неидзе В. Кредо Надареишвили. // «64 — Шахматное обозрение». — 1991. — № 19. — С. 30—31
 Ботвинник М. Витязь шахматной Грузии. // «64 — Шахматное обозрение». — 1992. — № 3 (890). — С. 25.

Примечания

Ссылки 
 Этюды Гии Надареишвили 

Шахматисты Грузии
Мастера спорта СССР по шахматной композиции
Гроссмейстеры по шахматной композиции
Медики Грузии
Заслуженные врачи Грузии
Шахматисты XX века
Судьи всесоюзной категории по шахматной композиции
Международные арбитры по шахматной композиции